Mittelosten und Varianten heißen folgende geographischen Objekte:

 Mittlerer Osten, Region Asiens
 Großraum Mittlerer Osten (Greater Middle East), US-Bezeichnung für alle islamischen Nationen von den mediterranen Anrainerstaaten in Nordafrika bis nach Pakistan einschließlich der Türkei und Israel 
 Mid-East Region (Irland), NUTS:IE022

Middle East in Speziellen:
 Middle East (Baltimore), Neighborhood von Baltimore, Maryland, United States